Ehwald ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ehwald (* 1953), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Ernst Ehwald (1913–1986), deutscher Bodenkundler
 Peter Ehwald (* 1978), deutscher Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Rudolf Ehwald (1847–1927), deutscher Bibliothekar, Historiker und Altphilologe

Siehe auch:
 Ewald